USS Randolph kan syfta på:

  – en segelfregatt sjösatt 1776 och som exploderade 1778 i strid med HMS Yarmouth
  – ett hangarfartyg av Essex-klass som tjänstgjorde mellan 1944 och 1969
 Major General Wallace F. Randolph – opererades av amerikanska armén som ett kabelfartyg mellan 1942 och 1949

Namn på amerikanska örlogsfartyg